Slovo balza může mít více významů:
 Balsa, neboli balsový strom (ochroma lagopus)
 Bhrkutí, též Bhrkutí Déví, v Tibetu známá jako Balza („nepálská nevěsta“), je tradičně považována za jednu z manželek tibetského krále Songcän Gampa.